Buendia peut faire référence à :

Patronymes 

 Emiliano Buendía (1996-) un footballeur argentin ;
 Javier Buendía (né en 1951), rejoneador espagnol ;
 Julio Rojas Buendía (1959-2016), avocat et musicien colombien ;
 Patrice Buendia (né en 1971), scénariste de bande dessinée français ;
 Ruth Buendía (1977-), militante péruvienne ;
 la famille Buendia, dans Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez.

Toponymes 
 Buendía, une municipalité espagnole de la province de Cuenca.
 Lac de Buendía, en Espagne.